Station Den Haag Staatsspoor
 Station Amsterdam Weesperpoort
 Station Utrecht Centraal